Shastri ist der Familienname folgender Personen:

 Bhola Paswan Shastri (1914–1984), indischer Politiker
 Lal Bahadur Shastri (1904–1966), Premierminister von Indien
 Mahipal Shastri (* 1924), indischer Politiker
 Ravi Shastri (* 1962), indischer Cricketspieler
 Trilochan Shastri (1917–2007), indischer Schriftsteller
 Vishnu Kant Shastri (1929–2005), indischer Politiker und Autor

Siehe auch:
 Sastri